„The Fly” – singel grupy U2
 The Fly – brytyjski miesięcznik o tematyce muzycznej
 The Fly (pol. Mucha) – amerykański film z 1958 roku
 The Fly (pol. Mucha) – amerykański film z 1986 roku